Strabomantidae – wyróżniana przez część autorów rodzina żab zamieszkująca Amerykę Południową. Żaby te żywią się głównie larwami, rodzina ta obejmuje ok. 400 gatunków.

Systematyka

Podrodzina Holoadeninae

Rodzaje 
 Barycholos
 Bryophryne
 Euparkerella
 Holoaden
 Noblella
 Psychrophrynella

Podrodzina Strabomantinae

Rodzaje 
 Atopophrynus
 Dischidodactylus
 Geobatrachus
 Hypodactylus
 Lynchius
 Niceforonia
 Oreobates
 Phrynopus
 Pristimantis
 Strabomantis

Z analizy filogenetycznej przeprowadzonej przez Pyrona i Wiensa (2011) wynika, że wyżej wymienione rodzaje nie tworzą kladu, do którego nie należałyby też rodzaje Craugastor i Haddadus z rodziny Craugastoridae. W związku z tym w przyjętej przez nich klasyfikacji płazów autorzy nie wyróżnili rodziny Strabomantidae, uznając ją za młodszy synonim Craugastoridae, a rodzaje zaliczane do niej we wcześniejszych publikacjach przenieśli do rodziny Craugastoridae.

Bibliografia 
 
 
 

Płazy Ameryki Południowej
Płazy bezogonowe